Esistono più comuni francesi con questo nome

Champeaux – Ille-et-Vilaine
Champeaux – Manica
Les Champeaux (Orne)
Champeaux – Senna e Marna